Opération Badr peut désigner  : 
 l'opération Badr (1973) (), ou le plan Badr (), est une opération militaire lancée par l'Égypte le  avec pour objectif la reconquête d'une partie du désert du Sinaï grâce à une traversée du canal de Suez et la prise des fortifications israéliennes de la ligne Bar-Lev ;

 l'opération Badr (1985) est une opération militaire iranienne menée du 10 au  pendant la guerre Iran-Irak.